BRAVIA - gama de televisores LCD da Sony.
Bravia (empresa) - empresa portuguesa construtora de veículos 

Desambiguação